Albrecht von Boeselager – giurista tedesco
 Damian Boeselager – politico tedesco
 Georg von Boeselager – ufficiale tedesco
 Philipp von Boeselager – ufficiale tedesco